На́вля — топоним.

 Навля — посёлок городского типа в Навлинском районе Брянской области.
 Навля — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, упразднён в 2004 г.
 Навля — село в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Навля — река в России, приток Десны.

См. также 
 Большая Навля
 Малая Навля